

Stati Uniti d'America 
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 1952 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 1956 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 1960 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 1964 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 1968 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 1972 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 1976 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 1980 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 1984 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 1988 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 1992 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 1996 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 2000 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 2004 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 2008 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 2012 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 2016 (Stati Uniti d'America)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 2020 (Stati Uniti d'America)

Italia 
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 2007 (Italia)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 2009 (Italia)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 2013 (Italia)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 2017 (Italia)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 2019 (Italia)
 Elezioni primarie del Partito Democratico del 2023 (Italia)